Андре́й Гео́ргиевич Покро́вский:
 Покровский, Андрей Георгиевич (1862—1944) — русский вице-адмирал.
 Покровский, Андрей Георгиевич (род. 1952) — советский и российский учёный-вирусолог, декан медицинского факультета НГУ, член-корреспондент РАН (2016).